Die Liste der Mitglieder des Erfurter Unionsparlaments verzeichnet die Abgeordneten, die in den Wahlen zum Erfurter Unionsparlament von August 1849 bis März 1850 bestimmt wurden.

Staatenhaus 
Eigentlich hatte das Staatenhaus 120 Mitglieder, je 12 Mitglieder aus dem Königreich Hannover und dem Königreich Sachsen, zwei Sitze des Großherzogtums Hessen, und je 1 Sitz von Oldenburg, Mecklenburg-Strelitz und Schaumburg-Lippe blieben unbesetzt. Im Großherzogtum Hessen wurde Reinhard Eigenbrodt gewählt, er nahm aber das Mandat nicht an. Daher bestand das Staatenhaus aus 91 Mitgliedern.

Volkshaus 
Eigentlich hatte das Volkshaus 261 Mitglieder. Die Sitze der Königreiche Hannover und Sachsen und ein badischer Sitz (im 2. Wahlbezirk war Karl Egon von Fürstenberg gewählt worden. Nachdem dieser in das Staatenhaus berufen wurde, blieb der Sitz im Volkshaus frei) blieben unbesetzt. Damit hatte das Volkshaus faktisch 223 Mitglieder.

Fraktionen 
Die Fraktion „Bahnhofspartei“ ist mit BP abgekürzt, die Fraktion „Schlehdorn“ mit Sch, die Fraktion „Klemme“ mit Kl.

Literatur 
 Jochen Lengemann: Das Deutsche Parlament (Erfurter Unionsparlament) von 1850. Ein Handbuch: Mitglieder, Amtsträger, Lebensdaten, Fraktionen (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen. Große Reihe Bd. 6). Urban & Fischer, München 2000, ISBN 3-437-31128-X
!
Erfurter Unionsparlament